Ослобођење Београда може да се односи на следеће догађаје:
 Ослобођење Београда (1806) на почетку Првог српског устанка
 Ослобођење Београда (1914) на почетку Првог светског рата
 Ослобођење Београда (1918) на крају Првог светског рата
 Ослобођење Београда (1944) на крају Другог светског рата

Историја Београда